Krakatau (vulkaan), een vulkaan in Indonesië.
Anak Krakatau, een andere vulkaan ontstaan na grote explosie van Krakatau.
 Krakatau (tijdschrift), een tijdschrift over Nederlandse poëzie.
 Krakatau (muziektheatercollectief), een Belgisch muziektheatercollectief.
 Hr. Ms. Krakatau, een Nederlandse mijnenlegger vernoemd naar de vulkaan Krakatau.